Gunzendorf ist der Name folgender Orte:

 Gunzendorf (Auerbach in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Gunzendorf (Buttenheim), Ortsteil des Marktes Buttenheim, Landkreis Bamberg, Bayern
 Gunzendorf (Emskirchen), Ortsteil des Marktes Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad-Windsheim, Bayern
 Gunzendorf (Geslau), Ortsteil der Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern
 deutscher Name von Poplaca, Rumänien